O Torneio de xadrez de Nuremberga de 1896 foi uma competição internacional de xadrez que ocorreu entre 20 de julho e 9 de agosto na cidade Nuremberga. Trinta e nove jogadores almejavam participar mas somente vinte foram permitidos. Os premiados foram Emanuel Lasker (3000 marcos alemães), Geza Maroczy (2000M), Siegbert Tarrasch e Harry Pillsbury (1250M cada), Dawid Janowski (600M), Wilhelm Steinitz (300M), Carl August Walbrodt e Carl Schlechter (100M cada).

Tabela de resultadosGiusti (1999), p.248
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|    style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 ||Emanuel Lasker ||* ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1  ||13½
|-
|2 ||Géza Maróczy ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½  ||12½
|-
|3 ||Siegbert Tarrasch ||0 ||½ ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1  ||12
|-
|4 ||Harry Nelson Pillsbury ||1 ||0 ||1 ||* ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1  ||12
|-
|5 ||Dawid Janowski ||1 ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1  ||11½
|-
|6 ||Wilhelm Steinitz ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1  ||11
|-
|7 ||Carl August Walbrodt ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0  ||10½
|-
|8 ||Carl Schlechter ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1  ||10½
|-
|9 ||Emmanuel Schiffers ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1  || 9½
|-
|10 ||Mikhail Chigorin ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1  || 9½
|-
|11 ||Joseph Henry Blackburne ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||* ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½  || 9
|-
|12 ||Rudolf Charousek ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||0  || 8½
|-
|13 ||Georg Marco ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½  || 8
|-
|14 ||Adolf Albin ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||1 ||1  || 7
|-
|15 ||Szymon Winawer ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||* ||1 ||1 ||1 ||½   ||6½
|-
|16 ||Jackson Showalter ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||0 ||1  || 5½
|-
|17 ||Moritz Porges ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||0 ||1  || 5½
|-
|18 ||Emil Schallopp ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||* ||1  || 4½
|-
|19 ||Richard Teichmann ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||*  || 4
|}

Bibliografia
 

Nuremberga 1896
Desporto na Alemanha em 1896
1896 no xadrez
Desporto de Nuremberga